Essig est un toponyme et un patronyme d'origine germanique signifiant « vinaigre » en allemand.

Toponyme 
 Essig, village de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Allemagne ;
 , unincorporated area du comté de Brown, dans le Minnesota, aux États-Unis.

Patronyme 
Par ordre alphabétique
  (né en 1986), footballeur allemand ;
  (né en 1945), chanteur canadien ;
 Edward Oliver Essig (1884–1964), entomologiste américain ;
  (né en 1947), botaniste américain ;
  (1838–1923), peintre américain ;
  (1880–1962), peintre allemand ;
 Heinrich Essig (1808–1887), éleveur de chien allemand ;
 Hermann Essig (1878–1918), écrivain allemand ;
  (né en 1935), peintre et graphiste allemand ;
  (1884–1965), pédagogue allemande ;
 Philippe Essig (né en 1933), haut fonctionnaire, dirigeant d'entreprises et homme politique français ;
  (né en 1963), journaliste, critique littéraire et écrivain allemand.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme germanique